Ро́ум () — английская фамилия. Известные носители:

 Роум, Аарон (род. 1983) — канадский хоккеист, защитник.
 Роум, Джарред (1976—2019) — американский легкоатлет, метатель диска.

Примечания